Polvere da sparo – tipo di esplosivo
Polvere da sparo – singolo di Nesli
Polvere da sparo – singolo di Gaudiano